Pigalle steht für:

 einen Platz im 9. Arrondissement von Paris, siehe Place Pigalle
 einen Stadtteil von Paris im 18. Arrondissement, siehe Pigalle (Paris)
 eine Station der Métro Paris, siehe Pigalle (Métro Paris)
 einen Film des Regisseurs Karim Dridi, siehe Pigalle (Film)
 eine Erzählung von Georges Simenon, siehe Pigalle (Erzählung)
 eine französische Rockmusikgruppe, siehe Pigalle (Band)
 für einen deutschen Schlager, siehe Pigalle (Die große Mausefalle)
 „Pigalle ja Montmartti“, ein Lied von Reino Helismaa

Folgende Personen tragen den Namen Pigalle:

 Jean-Baptiste Pigalle (1714–1785), französischer Bildhauer
 Paul Dubois-Pigalle, französischer Bildhauer